Kanton Saint-Louis ist der Name folgender Kantone:
 Kanton Saint-Louis (Guadeloupe), Übersee-Département Guadeloupe
 Kanton Saint-Louis (Haut-Rhin), Département Haut-Rhin, Frankreich

Übersee-Département Réunion:
 Kanton Saint-Louis-1
 Kanton Saint-Louis-2
 Kanton Saint-Louis-3